Die Swiss Open 2022 im Badminton fanden vom 22. bis zum 27. März 2022 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt. Das Preisgeld betrug 180.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel 
 Viktor Axelsen (2. Runde)
 Anders Antonsen (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (Halbfinale)
 Jonatan Christie (Champion)
 Loh Kean Yew (zurückgezogen)
 Ng Ka Long (zurückgezogen)
 Srikanth Kidambi (Halbfinale)
 Lakshya Sen (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Chen Yufei (zurückgezogen)
 P. V. Sindhu (Champion)
 He Bingjiao (zurückgezogen)
 Busanan Ongbumrungpan (Finale)
 Michelle Li (Viertelfinale)
 Mia Blichfeldt (zurückgezogen)
 Wang Zhiyi (zurückgezogen)
 Kirsty Gilmour (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (1. Runde)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Halbfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (2. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Champions)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Viertelfinale)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Viertelfinale)
 Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (zurückgezogen)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champions)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (1. Runde)
 Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (zurückgezogen)
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (Viertelfinale)
 Liu Xuanxuan / Xia Yuting (zurückgezogen)
 Amalie Magelund / Freja Ravn (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Wang Yilu / Huang Dongping (zurückgezogen)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (1. Runde)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Halbfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Finale)
 Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2022
Badmintonwettbewerb in Münchenstein
Badminton 2022